Uma moeda de reserva é uma moeda que é utilizada em grandes quantidades, por muitos governos e instituições. É também utilizada para se estabelecerem os preços de bens comercializados no mercado global, assim como o petróleo, o ouro, propriedades, etc. Mais recentemente alguns países, especialmente na Ásia, têm acumulado enormes reservas com o propósito de fortalecer a competitividade dos seus exportadores, não permitindo a apreciação da moeda local. Também o fazem com o objectivo de conter grandes e rápidas quantidades de entrada de capitais e para amortizar grandes crises financeiras como a Crise financeira asiática.

Isto permite ao país emissor a compra de produtos a umas taxas marginalmente mais baratas que as outras nações, que têm que cambiar as suas moedas com cada compra, que têm custos de transacção. Também permite ao governo a emissão de moeda para endividar-se a uma melhor taxa, já que sempre haverá um mercado maior para esta moeda do que para as outras.

Acumulação internacional de moedas de reserva

Ver também 

 
 Jörn Griesse & Christian Kellermann, "Was kommt nach dem Dollar?", Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2008. (Em alemão)

Moedas